Gambelia peut faire référence à : 
 Gambelia Baird, 1859 : un genre de lézards, 
 Gambelia Nutt., 1848 : un genre de plantes.